A mordvin ábécé a mordvin nyelv (illetve erza és moksa nyelvjárása, vagy külön nyelvek) írására használt ábécé, mely a cirill íráson alapul. 1925-óta használatos hivatalosan, előtte a két nyelvnek nem volt hivatalos írásbelisége, de vegyesen jelentek meg tudományos írások, illetve gyűjtések cirill és latin írással is. Egyes források a finnugor nyelvészeti átírást használták a nyelvek lejegyzésére.

Az ábécé
A mordvin ábécé az orosz ábécén alapul, nem használ sem mellékjeles, sem különleges alakú betűket (a dőlt betűket csak a moksa használja).

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

Az átírás
Az alábbi táblázat mutaja az ábécé legismertebb átírási rendszereit.

Jegyzetek

További információk
Transliteration of Non-Roman Scripts: Erzya Mordvin
Transliteration of Non-Roman Scripts: Moksha Mordvin
Omniglot.com – Erzya
Omniglot.com – Moksha
Mokshen Language Online Vocabulary

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék
Mordvin nyelvek